PMN est un sigle, qui signifie :
 Partido da Mobilização Nacional, le parti politique brésilien, soit « Parti de la mobilisation nationale », (voir partis et mouvements politiques brésiliens)

PMN est une abréviation, qui signifie :
 Polymorphonuclear leukocyte
 Produit matériel net, unité de mesure économique utilisée en URSS ainsi que dans les pays communistes
PMN est un code, qui signifie :
 UTair (Russie), selon le code OACI des compagnies aériennes
selon le code AITA des compagnies aériennes, UTair a pour code P2

Code